Graeis (en llatí Graaei, en grec antic Γρααῖοι) eren una tribu emparentada amb els peons, que vivien a la vora del riu Estrimó. Els menciona Tucídides a la Història de la guerra del Peloponès.

Referències 

Grups tracis